Цьюче́ () — посёлок в Мексике, штат Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Хосе-Мария-Морелос. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Dziuché с майянского языка можно перевести как — птица на дереве.

Посёлок был основан 22 июля 1936 года как община, занимавшаяся сбором каучука из сока гевеи, а также заготовкой ценных пород дерева.

В настоящее время основными видами деятельности являются:
 сельское хозяйство: сбор мёда и выращивание лимонов;
 лесное хозяйство; 
 торговля: работают магазины с низкими ценами на импортные товары;
 туризм: Цьюче является основным туристическим центром муниципалитета, откуда есть доступ к озеру  в 4 км к юго-востоку, монолитам и постройкам древнего города майя в 1 км к югу.

Через посёлок проходит шоссе . Он расположен в 20 км к северо-западу от административного центра муниципалитета, на границе со штатом Юкатан.

Население

Примечания 

Города Кинтана-Роо